Billy Budd – romanzo breve di Herman Melville
 Billy Budd – commedia di Louis O. Coxe e Robert H. Chapman
 Billy Budd – opera di Benjamin Britten del 1951
 Billy Budd – film del 1962 diretto da Peter Ustinov